Il singolare  del Keio Challenger 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2015.

John Millman era il detentore del titolo ed è stato eliminato al primo turno.

Tarō Daniel ha battuto in finale Gō Soeda 4–6 , 6–3 , 6–3.

Teste di serie

  John Millman (primo turno)
  Matthew Ebden (semifinali)
  Tatsuma Itō (semifinali)
  Gō Soeda (Finale)

  Tarō Daniel (Campione)
  Yūichi Sugita (quarti di finale)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Keio Challenger 2015
ATP Challenger Tour 2015